Тулинцев — русская фамилия. Женская форма Тулинцева.

Известные носители 
 Тулинцев, Александр Семёнович (1925—2015) — Герой Советского Союза.
 Тулинцев, Борис Васильевич (1943—2014) — советский и российский театральный критик, рецензент, научный сотрудник Санкт-Петербургского музея театрального и музыкального искусства.
 
 Тулинцев, Дмитрий Витальевич (род. 1974) — советский и российский футболист.

Примечания